Jaber () ist ein arabischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Jaber Saeed Salem (* 1975), bulgarisch-katarischer Gewichtheber

Familienname 
 Abu Bakr Yunis Jaber (1952–2011), libyscher Brigadegeneral
 Hessa al Jaber (* 1959), katarische Ingenieurin, IKT-Spezialistin und Politikerin
 Kamel Abu Jaber (1932–2020), jordanischer Politiker und Autor
 Mashael Al Jaber (* 1986), saudische Managerin
 Mohamed Bin Issa Al Jaber (* 1959), saudisch-österreichischer Unternehmer
 Mohammed Al-Jaber (* 1970), saudischer Diplomat

Sonstiges 
 Jaber (Festung), eine Festung in Syrien

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname